Austrian Traded Index – austriacki indeks giełdowy
 ATX (motocykl) – marka jednośladów produkowanych przez firmę ATX Motor.
 ATX (pétanque) – model bul firmy Obut
 ATX (informatyka) – standard konstrukcji płyt głównych i obudów komputerowych